Sulphur Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sulphur Township (Miller County, Arkansas)
 Sulphur Township (Montgomery County, Arkansas)
 Sulphur Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Sulphur Springs Township